Naked City puede hacer referencia a:

Naked City (libro), una libro de 1945 que recoge una colección de fotografías del fotógrafo neoyorquino Weegee.
The Naked City, una película de 1948 inspirada en el libro de 1945.
Naked City (serie de televisión), una serie de televisión inspirada en la película del mismo nombre.
Naked City (banda), una banda de música liderada por John Zorn.
Naked City (álbum), un álbum de 1989 interpretado por la banda del mismo nombre.
Naked City, una canción de 1980 interpretada por el grupo musical Kiss.